Berëzovka – affluente della Kolyma
 Berëzovka – cittadina del territorio di Krasnojarsk
 Nikolo-Berëzovka – località del Baškortostan

Pagine correlate 
 Berëzovskij
 Berëzovo
 Berezovskij